Bolognai Szent Proculus – Bolognában kivégzett keresztény szent
Szent Proculus – Pozzuoliban kivégzett keresztény szent
Veronai Szent Proculus- Veronában kivégzett keresztény szent